«Прыг-скок команда» — телевизионная разминка для малышей и их родителей.  Все занятия проходят в игровой форме. Каждый из комплексов упражнений и спортивных танцев удобно и весело выполнять самостоятельно дома.

Ссылки 
 На сайте Прыг-скок команды

Детские телевизионные развлекательные программы
Телепередачи, запущенные в 2007 году
Телепередачи, закрытые в 2016 году